Пётр Новосильцев:
 Новосильцев, Пётр Иванович (1744—1805) — генерал-провиантмейстер, сенатор, действительный тайный советник.
 Новосильцев, Пётр Петрович (1797—1879) — московский вице-губернатор, рязанский гражданский губернатор (1851—1858).